KTD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Daito, Kita Daito, Giappone
 ktd – codice ISO 639-3 della lingua kokata